Grevenstein steht für:
 Grevenstein, Ortsteil von Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Grevenstein (Roggenstorf), Ortsteil von Roggenstorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Burg Grevenstein in Ratingen, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen; siehe Burg Gräfgenstein
 Burg Grevenstein in Grebenstein, Landkreis Kassel, Hessen; siehe Burg Grebenstein

Grevenstein ist der Name folgender Personen:
 Adam Grevenstein († vor 1534), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Anton Grevenstein († 1619), deutscher evangelischer Theologe 
 Johannes Grevenstein (fl. 1591–1597), deutscher Schriftsteller